Fornaci romane di Alcamo
 Fornaci romane di Eboli
 Fornaci romane di Lonato del Garda